Stati Uniti d'America
 Branson – città della Contea di Las Animas, Colorado
 Branson – città della Contea di Taney, Missouri